Sampierani – abitanti di Montegrotto Terme
Sampierani – abitanti di San Piero in Bagno
Sampierani – abitanti di San Pietro Viminario